Saprophragma är ett släkte av svampar. Saprophragma ingår i divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Saprophragma